Eos eller EOS har flere betydninger:

 Eos – gudinde fra den græske mytologi
 EOS – Canon EOS kamerasystem
 EOS (satellitprogram) - et NASA-satellitprogram
 Esbjerg Oilfield Services – serviceleverandør i offshorebranchen
 Volkswagen Eos – en bilmodel fra Volkswagen